Mariengarten steht für:
 Abtei Mariengarten, Kloster in St. Pauls Eppan, Südtirol
 Forster Mariengarten, Großlage in der Pfalz
 Klostergut Mariengarten, Klostergut in Rosdorf, Niedersachsen
 St. Maria ad Ortum, ehemalige Klosterkirche in Köln
 Schwesternhaus Mariengarten, ehemaliges Beginenhaus in Wesel

Siehe auch:
 Mariengarden
 Le Jardin-Notre-Dame